UBO steht für:
 Université de Bretagne Occidentale, staatliche Universität in der Bretagne
 Universal Boxing Organization, ein internationaler Boxsportverband
 Universitetsbiblioteket i Oslo, die Universitätsbibliothek der Universität Oslo

uBO steht für:
 uBlock Origin, eine Browser-Erweiterung zum Blockieren von Werbung, Scripten, Tracking-Cookies usw.

Ubo steht für:
 Unbioctium, das noch nicht nachgewiesene chemische Element mit der Ordnungszahl 128

Siehe auch:
 Insel des Ubo

UBO